Reuscher ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Reuscher (1895–1980), deutscher Landrat, Kreisleiter der NSDAP sowie SS-Führer
 Wilhelm Reuscher (* 1953), deutscher Politiker (FDP), MdL Hessen